Backlash (1947), een film onder regie van Eugene Forde
 Backlash (1956), een film onder regie van John Sturges
 Backlash (1986), een film onder regie van Bill Bennett
 Backlash (1994), een film onder regie van David de Vos
 Backlash (Bad English), een album van de groep Bad English
 Backlash (band), een Zweedse band
 Backlash (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 WWE Backlash, een jaarlijkse professioneel-worstelevenement op pay-per-view-basis dat geproduceerd wordt door de World Wrestling Entertainment
 Backlash: In Your House
 Backlash 2000
 Backlash 2001
 Backlash 2002
 Backlash 2003
 Backlash 2004
 Backlash 2005
 Backlash 2006
 Backlash 2007
 Backlash 2008
 Backlash 2009